Pseudostyphlus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Tournier 1874. Pseudostyphlus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Pseudostyphlus